

Соколя-Ґура — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Соколя-Ґура — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства